Sekstende etape af Tour de France 2009 blev kørt tirsdag d. 21. juli og gik fra Martigny til Bourg-Saint-Maurice.
Ruten var 159 km lang.

 Etape: 16
 Dato: 21. juli
 Længde: 159 km
 Danske resultater:
 59. Chris Anker Sørensen + 10.28
 73. Nicki Sørensen + 10.42
 123. Brian Vandborg + 24.15
 Gennemsnitshastighed: 37,5 km/t

Point- og bjergspurter

1. sprint (Sarre) 
Efter 78,5 km

2. sprint (Pré-Saint-Didier) 
Efter 106 km

1. bjerg (Col du Grand-Saint-Bernard) 

HC kategori stigning efter 40,5 km

2. bjerg (Col du Petit-Saint-Bernard) 
1. kategori stigning efter 128 km

Udgåede ryttere 
 39  Jens Voigt fra Team Saxo Bank styrtede og blev kørt direkte på hospitalet.

Resultatliste

Eksternt link 
 Etapeside  på Letour.fr     

16

en:2009 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 16